Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 1998./99 je osvojila ekipa "Rijeke".

Prva A liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1999/2000

Prva B liga

Jug 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1999/2000

Sjever 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1999/2000

Ostale lige

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1999/2000, Zagreb, 2000.
  

1998-99